Bundestagswahlkreis 235 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Weiden (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Schwandorf (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Main-Spessart (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Karlstadt (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Würzburg (1949 bis 1961)